Grønlandskommission bezeichnet:
 eine Kommission von 1921, aus der 1925 die Bildung von Grønlands Styrelse hervorging, siehe dort
 eine Kommission von 1948–1950, die zur G50-Politik führte, siehe dort